Виклунд () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 
 Виклунд, Виктор (1874—1933) — шведский дирижёр.
 Виклунд, Симон (род. 1979) — шведский композитор.
 Виклунд, Тобиас (род. 1986) — шведский хоккеист, защитник.
 Виклунд, Элис (1909—1982) — шведский лыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Виклунд, Эмма (Сьоберг; род. 1968) — шведская фотомодель и актриса.

Дом Виклунда —  доходный дом, построенный в конце XIX века в Выборге.